Koppke ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Koppke (* 1972), deutsche Politikerin
 Rainer Koppke (* 1945), deutscher Sportjournalist

Siehe auch:
 Kopke (Begriffsklärung)